Als StEG IVg wurden von der Staats-Eisenbahn-Gesellschaft (StEG), einer privaten Eisenbahngesellschaft Österreich-Ungarns, folgende Lokomotiven zusammengefasst:

 StEG II 32–44
 StEG II 45–56